Do soutěže mužské čtyřhry na tenisovém turnaji Aircel Chennai Open 2016 nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byl tchajwansko-britský pár Lu Jan-sun a Jonathan Marray, jehož členové na turnaji nestartovali. Marray se rozhodl nastoupit do paralelně probíhajícího Brisbane International 2016, kde vypadl po boku Kúrešího v úvodním kole.

Vítězem čtyřhry se stal třetí nasazený rakousko-francouzský pár Oliver Marach a Fabrice Martin, který ve finále zdolal americko-francouzskou dvojici Austin Krajicek a Benoît Paire výsledkem 6–3 a 7–5. Oba šampioni si do žebříčku ATP připsali 250 bodů.

Nasazení párů 
  Raven Klaasen /  Rajeev Ram (semifinále)
  Marcel Granollers /  Leander Paes (čtvrtfinále, odstoupili)
 ' Oliver Marach /  Fabrice Martin (vítězové)
  Marcus Daniell /  Artem Sitak (1. kolo)

Pavouk 

{{Pavouk 16-3-volný los
| RD1=První kolo
| RD2=Čtvrtfinále
| RD3=Semifinále
| RD4=Finále

|team-width=175

| RD1-seed01=1
| RD1-team01= R Klaasen   R Ram
| RD1-score01-1=6
| RD1-score01-2=62
| RD1-score01-3=[10]
| RD1-seed02=PR
| RD1-team02= M Bhupathi   G Müller
| RD1-score02-1=3
| RD1-score02-2=77
| RD1-score02-3=[7]

| RD1-seed03=
| RD1-team03= P Oswald   A Shamasdin
| RD1-score03-1=3
| RD1-score03-2=5
| RD1-score03-3=
| RD1-seed04=
| RD1-team04= L Rosol   I Zelenay
| RD1-score04-1=6
| RD1-score04-2=7
| RD1-score04-3=

| RD1-seed05=3
| RD1-team05= O Marach   F Martin
| RD1-score05-1=4
| RD1-score05-2=6
| RD1-score05-3=[10]
| RD1-seed06=
| RD1-team06= A Bedene   TC Huey
| RD1-score06-1=6
| RD1-score06-2=4
| RD1-score06-3=[5]

| RD1-seed07=
| RD1-team07= A Buryj   B Ćorić
| RD1-score07-1=4
| RD1-score07-2=3
| RD1-score07-3=
| RD1-seed08=
| RD1-team08= M Fyrstenberg   S González| RD1-score08-1=6| RD1-score08-2=6| RD1-score08-3=

| RD1-seed09=WC
| RD1-team09= S Devvarman  
| RD1-score09-1=4
| RD1-score09-2=6
| RD1-score09-3=[10]
| RD1-seed10=
| RD1-team10= N Monroe  
| RD1-score10-1=6
| RD1-score10-2=3
| RD1-score10-3=[5]

| RD1-seed11=WC
| RD1-team11= S Balaji   R Ramanathan
| RD1-score11-1=2
| RD1-score11-2=77
| RD1-score11-3=[10]
| RD1-seed12=4
| RD1-team12= M Daniell   A Sitak
| RD1-score12-1=6
| RD1-score12-2=65
| RD1-score12-3=[5]

| RD1-seed13=
| RD1-team13= A Krajicek   B Paire
| RD1-score13-1=62
| RD1-score13-2=6
| RD1-score13-3=[15]
| RD1-seed14=
| RD1-team14= S Betov   M Jelgin
| RD1-score14-1=77
| RD1-score14-2=4
| RD1-score14-3=[13]

| RD1-seed15=Alt
| RD1-team15= T Daniel   J Millman
| RD1-score15-1=2
| RD1-score15-2=3
| RD1-score15-3=
| RD1-seed16=2
| RD1-team16= M Granollers   L Paes
| RD1-score16-1=6
| RD1-score16-2=6
| RD1-score16-3=

| RD2-seed01=1
| RD2-team01= R Klaasen   R Ram
| RD2-score01-1=7
| RD2-score01-2=77
| RD2-score01-3=
| RD2-seed02=
| RD2-team02= L Rosol   I Zelenay
| RD2-score02-1=5
| RD2-score02-2=65
| RD2-score02-3=

| RD2-seed03=3
| RD2-team03= O Marach   F Martin
| RD2-score03-1=3
| RD2-score03-2=77
| RD2-score03-3=[10]
| RD2-seed04=
| RD2-team04= M Fyrstenberg   S González
| RD2-score04-1=6
| RD2-score04-2=63
| RD2-score04-3=[7]

| RD2-seed05=WC
| RD2-team05= S Devvarman  
| RD2-score05-1=6
| RD2-score05-2=1
| RD2-score05-3=[10]
| RD2-seed06=WC
| RD2-team06= S Balaji  
| RD2-score06-1=4
| RD2-score06-2=6
| RD2-score06-3=[6]

| RD2-seed07=
| RD2-team07= A Krajicek   B Paire
| RD2-score07-1=w/o
| RD2-score07-2=
| RD2-score07-3=
| RD2-seed08=2
| RD2-team08= M Granollers   L Paes
| RD2-score08-1=
| RD2-score08-2=
| RD2-score08-3=

| RD3-seed01=1
| RD3-team01= R Klaasen   R Ram
| RD3-score01-1=6
| RD3-score01-2=5
| RD3-score01-3=[5]
| RD3-seed02=3
| RD3-team02= O Marach   F Martin
| RD3-score02-1=4
| RD3-score02-2=7
| RD3-score02-3=[10]

| RD3-seed03=WC
| RD3-team03= S Devvarman  
| RD3-score03-1=5
| RD3-score03-2=64
| RD3-score03-3=
| RD3-seed04=
| RD3-team04= A Krajicek   B Paire
| RD3-score04-1=7
| RD3-score04-2='''77
| RD3-score04-3=

| RD4-seed01=3
| RD4-team01=

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Maharashtra Open
Sport v Indii v roce 2016
ATP World Tour 2016